Porto Franco Pôrto Franco eller Porto franco kan syfta på:

Geografi

Brasilien 

 Porto Franco (kommun), Maranhão, 
 Porto Franco (ort), Maranhão, 
 Pôrto Franco – en ort i Brasilien

Italien 

 Porto Franco (vik), Apulien, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar